Эретнаогуллары, Эретниды или Эретна (, ) — анатолийский бейлик (эмират) со столицей в Сивасе и Кайсери, а также тюркская династия, основавшая его и правившая им в период между 1335 и 1381 годами. Династия также называется Эретниды, бейлик — Эретна. Своим названием бейлик и династия обязаны основателю — сельджукскому военачальнику Эретна-бею.

Династия Эретнаогулларов сменила в центральной Анатолии монголов. Основанный Эретной бейлик включал Нигде, Анкару, Амасью, Токат, Самсун и Эрзинджан, Сивас, Кайсери. Эретна был учёным человеком и справедливым правителем, его люди называли его «Пророк с редкой Бородой» ().

При преемниках Эретны на западе княжество уступило территории Османам и Караманидам, а на востоке — туркменскому государству Ак-Коюнлу. В 1381 году Кади Бурханеддин, бывший визирь эретнидов, объявил себя правителем бейлика, Мехмед II, последний правитель Эретны, был смещён, а в 1390 году убит. Бейлик Эретнаогулларов преобразовался в государство Кади Бурханеддина.

История 
Нашествие в Анатолию монголов в середине XIII века и вызванное им падение государства сельджуков привело к образованию на обломках сельджукской империи новых государств. Бывшие правители уджей и наместники провинций стали выдвигать претензии на самостоятельность, почувствовав свою силу. В самом начале это стремление к независимости сдерживалось присутствием монголов. В восточной и центральной частях Малой Азии контроль ильханов был более пристальным, чем в западной.

Эретна-бей 

Одним из таких наместников был Эретна, который пришёл в Анатолию с армией ильханов. Он находился на службе у Олджейту (1304—1316), а затем, в период малолетства ильхана Абу Саида Бахадур-хана и регентства эмира Чобана (1316—1327), Эретна служил Чобану и его сыну . С Тимурташем Эретну связывало и родство — сестра Эретны была женой Тимурташа.

После мятежа Чобана, его казни и бегства Тимурташа в Египет, анатолийским наместником вместо Тимурташа Абу-Саид назначил Хасана Бузурга из Джелаиридов. Хасан мало вникал в дела в Малой Азии, полагаясь на ставшего его ставленником Эретну. Таким образом, к моменту смерти ильхана Абу Саида Бахадур-хана в 1335 году Эретна фактически был управителем Рума (владений монголов в Малой Азии). После смерти Абу Саида, не оставившего детей, чингизиды начали сражаться за трон ильхана. Воспользовавшись этим, Эретна-бей обрёл независимость, образовав на бывших землях Рума бейлик. Тем не менее с 1335 года по 1340 год Эретна правил от имени Хасана Бузурга — Большого Хасана.

В 1337 году Большой Хасан был побеждён сыном Тимурташа Кучуком Хасаном («Малый Хасан»). Эретна остался без поддержки. Однако он не признал суверенитет Хасана Кучука и обратился за защитой к мамлюкскому султану Мелику Насиру Мухаммеду. Кучук Хасан сумел захватить у Эретны Эрзурум, Эрзинджан и Шебинкарахисар, которые оставались под контролем Кучука Хасана до 1343 года. В середине этого года на равнине Каранбюк (или Геренбюк) (предположительно где-то между Сивасом и Эрзинджаном) состоялась битва между Эретной и соединёнными силами Кучук Хасана и его ставленника ильхана Сулеймана. Эретна победил в битве, ему досталась большая добыча из лагеря Сулеймана. Эта победа подняла авторитет Эретны и принесла ему славу.

В подчинении Эретны находилась значительная часть Центральной и Восточной Анатолии, с городами Нигде, Анкару, Амасью, Токат, Самсун и Эрзинджан, Сивас, Кайсери, Аксарай, Девели, Карахисар, Мерзифон. Первоначально столица Эретны была в Сивасе, однако затем переместилась в Кайсери. Имя Эретны называли в хутбе, от его имени чеканились монеты. В надписях на монетах он назван султаном с лакабом Алаэддин. Эретна умер в 1352 году и был похоронен в тюрбе Кёшкмедресе.

Мехмед 
После смерти Эретна-бея в 1352 году два его сына, Джафер и Мехмед, начали борьбу за власть. Правителем был объявлен (возможно, по его завещанию Эретны) Мехмед, сын Исфахан Шах-Хатун. Его имя начали называть в хутбе и от его имени чеканили монеты. Старший сын Эретны попытался силой захватить власть, это ему не удалось и он сбежал в Египет. Из-за юного возраста Мехмеда-бея управление фактически было в руках визиря Али Шаха. Этим воспользовались туркмены из Джаника, которые расширили свой бейлик с юга за счёт земель Эретны. Мамлюкский наместник Малатьи Эсейдемир Тази напал на Эретну и Дулкадир, тоже решив использовать момент, однако он потерпел поражение. Из-за конфликта с сообществом исламских учёных Мехмед был вынужден укрылся в Карамане. Султаном был объявлен Джафер с лакабом Иззеддин. Однако в апреле 1355 года Мехмед с помощью Караманидов одержал у Ялнызгёза победу над Джафером. Утвердившись на троне, после небольшого перерыва Мехмед-бей смог прогнать Али Шаха в 1358 году. Правления Мехмеда-бея было отмечено борьбой с монголами, в которой он терпел неудачи. Визирем Мехмеда был Кади Бурханеддин. От имени Мехмеда чеканили монеты в Эрзинджане, Жарки-Карахисаре, Байбурте, Самсуне, Кайсери, Чоруме, Сивасе, Токате и Аксарае. В октябре 1365 года эмир Амасьи Хаджи Шадгелди и Хаджи Ибрагим напали на Мехмеда и убили его.

Мутаххартен 
В конце XIV века краткое время существовал эмират Эрзинджан. Эретна получила Эрзинджан и другие города на востоке в результате битвы при Каранбюке (предположительно, между Сивасом и Эрзинджаном) в 1343 году. Точно неизвестно, когда Эрзинджан отделился. Возможно, он откололся от земель Эретны после его смерти в 1352 году. К эмирату принадлежали Эрзурум и Байбурт. С 1379 года эмиром Эрзинджана был племянник Эретны Мутаххартен, известный как доблестный воин. Семья эмира Мутахартена после завоевания Баязидом I Эрзинджана была отправлена в Бурсу в качестве заложников.

Алаэддин Али 
После убийства Мехмеда-бея султаном был объявлен его тринадцатилетний сын Алаэддин Али-бей . Фактически же страной продолжал управлять Кади Бурханеддин. Алаэддин Али, ставший беем в 13 лет, заботился только об удовольствиях и развлечениях. Мятежные беи Амасьи (Хаджи Шадгельды), Токата, Жарки-Карахисара, Сиваса, и бей Эрзинджана (Мутаххартен) вели себя как независимые правители. Караманиды и османы лишили бейлик Эретнаогулларов их западных владений, а туркмены Ак-Коюнлу захватили часть восточных территорий. В руках Алаэддина Али оставался лишь Кайсери. Из-за соперничества между беями страна была разобщена, научная и культурная жизнь умерла, многие жители мигрировали в Сирию и Западную Анатолию из-за бесконечных набегов туркменов и монголов. Воспользовавшись смутным периодом в Эретне, Алаэддин Караманид захватил в 1375 году Нигде, Аксарай и Кайсери, а Алаэддин Али Эретнаоглу перебрался из Кайсери в Сивас.

Кади Бурханеддин, известный как умный и смелый политик, приложил много усилий для стабилизации ситуации. Он вернул Кайсери, предотвратил нападения монгольских и туркменских племён. Следуя рекомендациям Кади Бурханеддина, Адаэддин Али провёл кампании против беев Амасьи, Девели Карахисара (Йешилхисар), Нигде, Аксарая, Никсара и Эрзинджана, добиваясь от беев покорности, но не достиг успеха. Во время своей второй экспедиции к Амасье в 1380 году Адаэддин Али умер. Причина смерти не ясна: либо Алаэддин Али умер, заразившись чумой, либо был убит. Вероятно, он, как его отец и дед, был похоронен в тюрбе Кёшкмедресе.

Мехмед II 
Вместо Адаэддина Али на престоле оказался его семилетний сын Мехмед II. Сначала наибом был назначен Кылыч-Арслан из династии Сельджуков (внук основателя бейлика Кубадогулларов, Таджеддина Алтунбаша, являвшегося, в свою очередь, внуком Кей-Кавуса II ), который женился на вдове Алаэддина Али. Однако через некоторое время между ним и Кади Бурханеддином началась борьба за власть, которая завершилась в 1381 году уничтожением Кылыч-Арслана и его сторонников. Кади Бурханеддин стал наибом Мехмеда-бея. Через некоторое время он устранил ещё одного своего соперника, эмира Амасьи Хаджи Шадгельды. Сместив законного наследника, Кади Бурханеддин провозгласил себя султаном. Таким образом, Кади Бурханеддин положил конец правлению Эретнаогуллары.

Мехмед был беем менее года до того, как был отстранён от власти. Данные о жизни Мехмеда после свержения содержатся в «Безм и Резм», сочинении Астарабади, придворного биографа Кади Бурханеддина. Согласно Астарабади, Мехмед содержался под стражей в Сивасе.

В первый год правления Кади Бурханеддина в качестве султана на него была совершена попытка покушения. Заговорщики Али Паша, Ахи Невруз и Махмуд Фик планировали убить Кади, один из них должен был жениться на вдове Алаэддина Али, после чего они должны были объявить Мехмеда-бея султаном. Однако Кади Бурханеддин был заранее осведомлён об этом плане информаторами, и попытка не увенчалась успехом. Следующие сведения о Мехмеде относятся к 1387 году, когда созрел ещё один заговор, направленный против Кади Бурханеддина. Весной 1387 года, когда Кади Бурханеддин отдыхал на плато Кёседаг недалеко от Сиваса, его противники собрались вокруг Мехмеда-бея в Сивасе. Среди заговорщиков были Сарраф Баезид, Ахи Мехмед, Ахи Насреддин, Эмир-и-Хадж и даже христианский священнослужитель. Они планировали возвести на трон Мехмеда, который обещал им почести и звания. Кади Бурханеддин быстро подавил мятеж, допросил их и приговорил их к различным наказаниям, но Мехмеда-бея он не убил. Астрарабади писал: «сын Али Бея предал Султана во второй раз и сотрудничал с предателями». Третий раз Мехмед-бей попытался свергнуть Кади Бурханеддина и вернуть власть через год, в 1388 году. На этот раз мятежники связались с мамлюками. В это время Кади Бурханеддин попытался присоединить к своему государству Малатью. Мамлюкский султан Баркук послал армию под командованием эмира Елбоги. К мятежу примкнули эмир Амасьи Ахмед-бей, эмир Эрзинджана Мутаххартен и судья Кайсери Омер бен Джюнейд. Итогом войны стало соглашение, заключённое Кади и Елбогой, по которому мамлюкская армия ушла из бейлика.

В дальнейшем имя Мехмеда встречается лишь в мамлюкских источниках в связи с его смертью. Ибн Хаджар сообщал, что Кади Бурханеддин убил Мехмеда в 1390 году (через два года после боёв за Сивас), добавляя, что «сын Эмира Мухаммеда был убит, когда он был маленьким». Ибн Халдун писал, что «кади убил этого ребёнка в 792/1380 году». Согласно Ахмеду аль-Калкашенди (ум. 1418), «кади Сиваса предал мальчика, он убил ребёнка в 792/1390 году и захватил Сивас».

Мамлюкские источники называют Мехмеда II сыном не Алаэддина Али, а отца Алаэддина Али, эмира Мехмеда. То есть, согласно им, Мехмед был братом Алаэддина Али. Это соответствует надписи на надгробии Мехмеда, которое находится в 40 километрах от Султан хана (гостиницы) в Кайсери. Судя по всему, разрешения на захоронение его в Кёшкмедресе, где находятся надгробия династии, не было.

Система управления, культура 
Точное представление о режиме управления Эретнаогулларов невозможно составить из-за отсутствия документов. В большинстве случаев можно сделать некоторые выводы из сопоставлений описаний (Ибн Баттута, аль-Умари), относящихся к началу династии, и описаний путешественников (Шильтбергер, Клавихо), составленных через двадцать лет после прекращения существования бейлика. Как и другие туркменские княжества, правившие в Анатолии, Эретнаогуллары подражали сельджукам и ильханидам в политической, военной и административной организации. В бейлике, как и в сопредельных эмиратах, развивались институт и власть городских ахи (ремесленных сообществ), влияние аристократических и народных религиозных орденов. Была развита литература на тюркском языке в виде переводов с персидского, поэзии и популярных героических романов.

Сохранилось некоторое число сооружений, относящихся к периоду Эретнаогуллары и свидетельствующих о зарождении нового оригинального стиля в архитектуре, отличного от сельджукского. Среди них два погребальных памятника: гробница Ашик-паши в Киршехире, датированная 733 (1322 годом), и тюрбе Хасана-бея, сына Эретны в Сивасе, датированный 1347 годом, ныне известный как Гюдюк Минаре (Güdük Minare). В Кайсери на горе Кёшк Эретна построил тюрбе Кёшкмедресе для своей жены Сули Паши. В середине двора, вероятно, находятся захоронения Эретны, его жены Сули Паши, сына Эретны Мехмеда и внука Эретны Адаэддина Али. Погребальные сооружения в Кайсери, датируемые серединой XIV века (Sircali kumbed, тюрбе Али Джафара) тоже относятся к постройкам Эретнидов. Они отличаются от сельджукских захоронений своими простыми геометрическими линиями. К периоду Эретнидов относится датированная 1335 годом мечеть Сунгур-бея в Нигде. Техника работы с инкрустацией на створках двери мечети является первым известным примером работы такого рода в анатолийских мечетях, а инкрустированный перламутром минбар мечети является одним из первых среди подобных.

Правители 
 Эретна Алаэддин ибн Джафер (после 1335 — 1352)
 Мехмед Гиясуддин (1352—1365) сын Э.
 Алаэддин Али (1365— август 1380) сын М.
 Мехмед Челеби (1380) сын А.

Примечания

Литература 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анатолийские бейлики
 
Тюркские династии
История ила Сивас
Кайсери (ил)